Puente de la Unión puede hacer referencia a:
 Puente de la Unión (Dueñas), antiguo puente sobre el Pisuerga en Dueñas (España).
 Puente de la Unión (Zaragoza), puente sobre el Ebro en Zaragoza (España).